Бернгард Клейн, Бернхард Кляйн (; 6 марта 1793, Кёльн — 9 сентября 1832, Берлин) — немецкий композитор и педагог.

Был по преимуществу самоучкой, короткое время учился в Париже у Александра Шорона. По возвращении в Кёльн дирижировал любительскими концертами в местном соборе. Затем, однако, Клейна заметил и поддержал Антон Тибо, музыковедческие идеи которого на Клейна заметно повлияли. Благодаря поддержке Тибо Клейн смог отправиться в Берлин, где он учился у Карла Фридриха Цельтера, затем преподавал пение в университете. В ходе годичного пребывания в Италии Клейн изучал раннюю хоровую музыку (в частности, наследие Палестрины), претворяя затем её материал в своих хоровых сочинениях (в которых, однако, современники отмечали и влияние Генделя).

Клейну принадлежит ряд ораторий на библейские темы — «Иов» (; 1822), «Иевфай» (; 1828) и др., оперы «Дидона» (на стихи Людвига Рельштаба, 1823) и «Ариадна» (1824), множество гимнов, романсов и песен.

Среди берлинских учеников Клейна были, в частности, Карл Фридрих Вейцман, Карл Банк, Вильгельм Харткес.

Дочь Клейна Элизабет вышла замуж за египтолога Карла Рихарда Лепсиуса.

Примечания

Ссылки 
 Бернгард Клейн в библиотеке хорового искусства (GFDL) 
 

Композиторы Германии
Академические музыканты Германии
Композиторы по алфавиту